Tubaína pode referir-se a:
Tubaína - atribuição dada a certas marcas de refrigerantes..
Turbaína - A primeira tubaína do Brasil.
Tubaína (banda) - grupo musical.

Desambiguação